Яков Штейман:
 Штейман, Яков Максимович (1891—1959) — советский тромбонист.
 Штейман, Яков Львович (1901—1984) — советский военный деятель, генерал-майор.